Младен Андрејевић (Београд, 27. јуна 1955) српски је позоришни, телевизијски и филмски глумац.

Биографија 
Године 1979. Младен Андрејевић је дипломирао глуму на Факултету драмских уметности у Београду у класи проф. Предрага Бајчетића. Стални је члан Позоришта Атеље 212, а имао је улоге у неким култних филмовима као што су „Кад порастем бићу Кенгур“, „Турнеја“ „Октоберфест“, „Шест дана јуна“, те серијама „Бољи живот“ и „Камионџије опет возе“. Ипак, највећу популарност стекао је улогом Аце поштара у култној дечјој ТВ серији „Шта би било, кад би било“.

Улоге 

|-
| 2023. || Изолација || Михајло
|-
| 2021. || У загрљају Црне руке || Јован Ристић
|-
| 2021. || Лихвар || Бата Гробар
|-
| 2021. || Златни дани || Дракче
|-
| 2021. || Дођи јуче || Адвокат Ајковић
|-
| 2019. || -{The Outpost}- ||
|-
| 2019. || Делиријум тременс || Новинар
|-
| 2017. || 30 одговора || Танасије Динић
|-
| 2016. || ЗГ 80 || Тетак Владимир
|-
| 2014. || Небо изнад нас || 
|-
| 2014. || Догађај || Професор
|-
| 2013. || #СамоКажем || Зоранов тата
|-
| 2012. || Зид || Управник затвора
|-
| 2012. || Црна Зорица || Др. Будимир
|-
| 2011. || Жене са Дедиња || детектив
|-
| 2011. || Парада || Ђорђе
|-
| 2011. || Сањари || Хусбанд
|-
| 2010. || На слово, на слово ||
|-
| 2009. || Хитна помоћ ||
|-
| 2009. || Свети Георгије убива аждаху || учитељ Мићун
|-
| 2008. || Април и детективи (ТВ филм) || Лика
|-
| 2007. || Смртоносна мотористика (ТВ филм) || Света Апостоловић
|-
| 2006. || Не скрећи са стазе (ТВ филм) ||
|-
| 2005. || Љубав, навика, паника (ТВ серија) || хомосексуалац
|-
| 2005. || Идеалне везе || Сава Лукајић
|-
| 2005. || Положајник || просац
|-
| 2004. || Кад порастем бићу кенгур || Циле
|-
| 2004. || Мајмунољупци || Асистент Мортимер
|-                                                                                                                               
| 1996. || Очеви и оци || Глишић
|-
| 1996. || Школа за жене (ТВ)||
|-
| 1993. || Мрав пешадинац || (позајмио глас)
|-
| 1993. || Лаки и Маки (ТВ серија) ||
|-
| 1992. || Јевреји долазе ||
|-
| 1991. || Бољи живот 2 || редитељ
|-
| 1991. || Тераса ||
|-
| 1990. || Гала корисница: Атеље 212 кроз векове ||
|-
| 1989. || Другарица министарка (ТВ серија) ||
|-
| 1989. || Доме слатки доме || Милиционер Стојан 
|-
| 1989. || Свети Георгије убива аждаху || Рајко Певац
|-
| 1989. || -{Songlines}- ||
|-
| 1988. || Доме, слатки доме (ТВ серија) ||
|-
| 1988. || За сада без доброг наслова || Драматург
|-
| 1988. || Дечји бич ||
|-
| 1988. || Децо, певајте са нама ||
|-
| 1987. || Октоберфест ||
|-
| 1987. || Waitapu || Новак Младеновић
|-
| 1987. || Случај Хармс ||
|-
| 1986. || Покондирена тиква (ТВ филм) || Василије
|-
| 1985. || Шест дана јуна || студент Јово
|-
| 1985. || Индијско огледало || Горан
|-
| 1985. || Звезде на челу (ТВ филм) ||
|-
| 1984. || Формула 1 (ТВ серија) ||
|-
| 1984. || Камионџије 2 || Јаретов зет Зоран
|-
| 1984. || Камионџије опет возе || Јаретов зет
|-
| 1984. || Опасни траг || инспектор
|-
| 1983. || Хало такси || Роћко
|-
| 1983. || Хасанагиница (ТВ) ||
|-
| 1983. || Последње совуљаге и први петли || Марко, Марин син
|-
| 1975. || Синови || Брица
|}

Улоге у синхронизацијама

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1955.
Српски глумци
Југословенски глумци
Глумци из Београда
Српски гласовни глумци